Князь Ива́н Алексе́евич Долгору́ков (Долгорукой, 1708, Варшава — , Новгород) — обер-камергер, фаворит императора Петра II.

Рюрикович в XXVI колене, из княжеского рода Долгоруковых. Старший сын князя А. Г. Долгорукова. Имел братьев, князя Николая, Ивана и трёх сестёр, сосланных с отцом: Анна — пострижена в монахини, Екатерина — жена графа Александра Романовича Брюса, Елена — жена генерал-майора Юрия Юрьевича Долгорукова.

Биография 
Родился в Варшаве, жил у деда Григория Фёдоровича Долгорукова, затем у дяди, С. Г. Долгорукова. Приехал в Россию (1723).

Начав службу гоф-юнкером великого князя Петра Алексеевича (будущего императора Петра II) (1725), стал вскоре его фаворитом. Пожалован в камергеры (14 декабря 1727), обер-камергеры (11 февраля 1728), получил ордена: Александра Невского и Андрея Первозванного. Генералом от инфантерии (1728). Получил титул светлости (1729). Майор лейб-гвардии Преображенского полка (1730).

Сразу после смерти Петра II (19 января 1730) под давлением своих родственников, главным образом отца, подделал императорскую подпись на подложном завещании, в котором якобы император назначает наследницей престола свою обручённую невесту Екатерину Алексеевну, сестру князя Ивана Алексеевича. Повелено назначить его воеводой в один из отдалённых городов (14 апреля 1730).

Указом Анны Иоанновны от а вместе с семейством отца и молодой женой Натальей Борисовной сослан в Берёзов, с лишением чинов и орденов, также отобраны все поместья.

В Санкт-Петербург поступил донос тобольского подьячего О. Тишина о том, что сосланный фаворит ведёт вольный образ жизни, не скован материально и предаётся кутежам, во время которых много рассказывает о столичном житье, нравах высшего света, говорит «важные злодейственные непристойные слова» об императрице Анне Ивановне и Э. И. Бироне (1737).

По доносу начато следствие (1738), Долгорукова вывезли в Тобольск, затем в Шлиссельбург. На допросах под пытками он рассказал о подложном завещании и роли в его составлении своих родственников.

По обвинению в государственной измене (8 ноября 1739) на Красном поле в Новгороде он был казнён четвертованием с отсечением головы вместе с двумя родными дядями (Сергеем и Иваном Григорьевичами Долгоруковыми) и одним двоюродным (Василием Лукичом Долгоруковым).

Князь Иван Алексеевич, по преданию, проявил необыкновенное самообладание, в то время, когда палач рубил ему руки и ноги, он читал вслух молитвы, не позволив себе даже крика. Эта удивительная кротость и вместе с тем сила духа поразили современников.

Тела казнённых были преданы земле на Рождественском кладбище близ Церкви Рождества Христова, которое находилось в трёх километрах от Новгорода близ Фёдорова ручья. Жена построила над местом захоронения храм во имя Николая Чудотворца.

Семья 
Женат на наследнице богатых имений Наталье Борисовне Шереметевой (1714—1771). Она оставила «Записки», которые охватывали период её жизни до приезда в ссылку в Берёзов.

Имели двух сыновей.
 Борис Иванович — родился (1733), умер в остроге. У князя Ивана Алексеевича в ссылке родилось несколько детей, но вынесли ужасную обстановку только два сына.
 Михаил Иванович (1731—1794), статский советник, почётный опекун Московского воспитательного дома, московский уездный предводитель дворянства. Женат первым браком на Анне Михайловне Голицыной (1733—1755); вторым — на Анне Николаевне Строгановой (1731—1813), их сын поэт и драматург князь Иван Михайлович Долгоруков (1764—1823).
 Дмитрий Иванович (1737—1769), сошёл с ума от несчастной юношеской любви и скончался в полном затмении разума во Флоровском монастыре в Киеве, за два года до смерти матери в том же монастыре.

Отзывы современников 
В своих записках испанский посол герцог Лирийский сообщает о нём:
Князь Иван Алексеевич Долгоруков отличался только добрым сердцем. Государь любил его так нежно, что делал для него все, и он любил государя также, и делал из него все, что хотел. Ума в нем было очень мало, а проницательности никакой, но зато много спеси и высокомерия, мало твердости духа и никакого расположения к трудолюбию; любил женщин и вино; но в нем не было коварства. Он хотел управлять государством, но не знал, с чего начать; мог воспламеняться жестокою ненавистью; не имел воспитания и образования, — словом, был очень прост.

Образ в культуре

В литературе 
 Является одним из персонажей исторического романа «Слово и дело» советского писателя В. С. Пикуля.

В кинематографе 
 Баллада о Беринге и его друзьях — роль И. А. Долгорукова исполняет Олег Басилашвили
 Тайны дворцовых переворотов — роль И. А. Долгорукова исполняет Дмитрий Харатьян

Предки

Критика 
Год его рождения показан: у П. В. Долгорукова в «Сказании о роде Долгоруковых» и «Русском биографическом словаре» (1708), а в «Словаре достопамятных людей русских» и у Волкова «Двор русских Императоров» (1713). Генеалоги предполагают, что первое вернее второго.

Постройку храма над захоронениями казнённых князей Долгоруковых приписывают также графине Брюс Екатерине Алексеевне, бывшей невестой Петра II, а также сыну князю Михаилу Ивановичу Долгорукову.

Примечания

Литература 
 
 
 Корсаков Д. А. Из жизни русских деятелей XVIII века. — , 1891.
 Ушаков А. Показание князя Ивана Алексеевича Долгорукого и мнение о том тайной канцелярии. // Чтения в Императорском Обществе истории и древностей Российских. — 1864. — Кн. 1.
 Анисимов Е. В. Дыба и кнут. — : Новое литературное обозрение, 1999. — ISBN 5-86793-076-9
 Записки князя Петра Долгорукова. — : Гуманитарная академия, 2007. — ISBN 978-5-93762-028-6
 Долгоруков Иван Алексеевич // Потомство Рюрика: материалы для составления родословий. / Сост.: Г. А. Власьев. — Т. 1. Князья Черниговские. Ч. 3. — : Тип: Т-во Р. Голике и И. Вильборг, 1907. — С. 74—75; критика: С. 194—195.

Иван Алексеевич
Светлейшие князья
Фавориты Российской империи
Лишённые ордена Святого апостола Андрея Первозванного
Ссыльные в Тюменской области
Члены Верховного тайного совета
Преображенцы
Казнённые в Российской империи в XVIII веке
Похороненные на Рождественском кладбище